Основна стаття Вімблдонський турнір 2013

Чемпіоном Вімблдону 2012 року був Роджер Федерер, Швейцарія. В цьому турнірі він поступився в другому колі Сергію Стаховському. Переможцем турніру став британець Енді Маррей. Ця перемога стала другою для нього на турнірах Великого шлему та першою перемогою британця на Вімблдоні з 1936 року, коли титул виграв Фред Перрі.

Україну на турнірі представляли Олександр Долгополов та Сергій Стаховський. Сергій Стаховський став автором однієї із найгучніших сенсацій турніру, вибивши в другому колі Роджера Федерера. Але в третьому колі він поступився Юргену Мельцеру. Олександр Долгополов теж добрався до третього кола, де поступився в п'ятисетовому матчі Давиду Ферреру.

Сіяні гравці 

 Новак Джокович (фінал)
 Енді Маррей (переможець)
 Роджер Федерер (друге коло)
 Давид Феррер (чвертьфінал)
 Рафаель Надаль (перше коло)
 Джо-Вілфрід Тсонга (друге коло, знявся через травму)
 Томаш Бердих (чвертьфінал)
 Хуан Мартін дель Потро (півфінал)
 Рішар Гаске (третє коло)
 Марін Чилич (друге коло, знявся через травму)
 Станіслас Вавринка (перше коло)
 Нісікорі Кей (третє коло)
 Томмі Хаас (четверте коло)
 Янко Типсаревич (перше коло)
 Ніколас Альмагро (третє коло)
 Філіпп Кольшрайбер (перше коло)

 Мілош Раонич (друге коло)
 Джон Існер (друге коло, знявся через травму)
 Жиль Симон (перше коло)
 Михайло Южний (четверте коло)
 Сем Кверрі (перше коло)
 Хуан Монако (третє коло)
 Андреас Сеппі (четверте коло)
 Єжи Янович (півфінал)
 Бенуа Пер (третє коло)
 Олександр Долгополов (третє коло)
 Кевін Андерсон (третє коло)
 Жеремі Шарді (третє коло)
 Григор Димитров (друге коло)
 Фабіо Фоніні (перше коло)
 Жульєн Беннето (друге коло)
 Томмі Робредо (третє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= К Нісікорі
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= М Ебден 
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Л Маєр
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А Бедене
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= М Льодра
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Я Ніємінен
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Д Істомін
| RD1-score07-1=66
| RD1-score07-2=63
| RD1-score07-3=7
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=3
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= А Сеппі
| RD1-score08-1=78
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=5
| RD1-score08-4=3
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=29
| RD1-team09= Г Димитров
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= С Болеллі
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Г Жемля
| RD1-score11-1=63
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М Расселл
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=4
| RD1-score12-4=1
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Г Пелла
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=3r
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Дж. Лівайн
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= А Рамос
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= К Нісікорі
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Л Маєр
| RD2-score02-1=65
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= М Льодра
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=0r
| RD2-score03-3=
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=23
| RD2-team04= А Сеппі
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=29
| RD2-team05= Г Димитров 
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=64
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=4
| RD2-score05-5=9
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Г Жемля
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5=11

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Дж. Лівайн
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=67
| RD2-score07-3=3
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=79
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=12
| RD3-team01= К Нісікорі
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=77
| RD3-score01-4=1
| RD3-score01-5=4
| RD3-seed02=23
| RD3-team02= А Сеппі
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=64
| RD3-score02-4=6
| RD3-score02-5=6

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Г Жемля
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=63
| RD3-score03-3=0
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04={{Nowrap| ХМ дель Потро}}
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=23
| RD4-team01= А Сеппі
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=62
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=8
| RD4-team02=

Нижня половина

Секція 5 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Р Надаль
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=68
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= С Дарсіс
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=710
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Л Кубот
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= І Андрєєв
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=2
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= С Робер
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=7
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= А Фалья
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3=5
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= А Унгур 
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=1
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= Б Пер
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=18
| RD1-team09= Дж Існер
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=77
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Є Донськой 
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=65
| RD1-score10-3=63
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= П Андухар
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= А Маннаріно
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Д Браун
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Л Х'юїтт
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=11
| RD1-team16= С Вавринка
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= С Дарсіс
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Л Кубот
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= С Робер
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= Б Пер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=18
| RD2-team05= Дж Існер
| RD2-score05-1=1r
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Д Браун
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=63
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Л Х'юїтт
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=77
| RD2-score08-4=2
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Л Кубот
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= Б Пер 
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=

Секція 6 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= Н Альмагро
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ю Зопп
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=62
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= М Матосевич
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ґ Рюфен
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Радек Штепанек
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= М Рейд
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= К Едмунд
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= Є Янович
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= Ф Фоніні
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=2
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ю Мельцер
| RD1-score10-1=65
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Ю Райстер
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=77
| RD1-score11-4=64
| RD1-score11-5=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Л Росол
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=65
| RD1-score12-4=77
| RD1-score12-5=4

| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= С Стаховський
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= В Генеску
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=0
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= Р Федерер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=15
| RD2-team01= Н Альмагро
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=66
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ґ Рюфен
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=78
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Радек Штепанек
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3r
| RD2-score03-3=
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=24
| RD2-team04= Є Янович
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Ю Мельцер
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=77
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Ю Райстер 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=62
| RD2-score06-3=65
| RD2-score06-4=2
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07={{nowrap| С Стаховський}}
| RD2-score07-1=65
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=7
| RD2-score07-4=77
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= Р Федерер
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=5
| RD2-score08-4=65
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=15
| RD3-team01= Н Альмагро
| RD3-score01-1=66
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=24
| RD3-team02= Є Янович
| RD3-score02-1=78
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Ю Мельцер
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=7
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=5
| RD3-score04-4=3
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01= 24
| RD4-team01=

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Вімблдонський турнір
2013 у тенісі